Švanda nebo Švandová je příjmení, které nosí více různých osobností:
 Jindřich Švanda (1904–1942) – český mlynář v obci Ležáky, popravený po atentátu na Heydricha
 Karel Švanda ze Semčic (1867–1928) – divadelni ředitel, syn Pavla Švandy ze Semčic
 Ladislav Švanda (* 1959) – československý reprezentant v běhu na lyžích
 Martin Švanda (* 1975) – český básník
 Pavel Švanda – více různých osobností (rozcestník)
 Xaver Švanda (1915–1999) – český římskokatolický kněz a řeholník

ženská podoba s přechýlením
 Eliška Pešková, později Eliška Švandová ze Semčic (1833–1895) – česká herečka, manželka Pavla Švandy ze Semčic
 Ema Švandová (1882–1971) – česká herečka a divadelní podnikatelka
 Jana Švandová (* 1947) – česká herečka

jiný význam
 Švanda – literární pseudonym Ignáta Herrmanna
 Švanda – více významů (rozcestník)

Česká příjmení